Susi steht für:

 eine Kurzform des weiblichen Vornamens Susanne, siehe Susanne #Susi
 (933) Susi, Asteroid
 Susi (Serie), Fernsehminiserie von Michael Pfleghar (1980)
 eine Filmfigur in Susi und Strolch (1955)
 eine Erzählung von Anna Seghers, siehe Die Kraft der Schwachen #Susi (1965)

Susi ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Susi (1896–1968), estnischer Jurist und Politiker
 Carol Ann Susi (1952–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Dunia Susi (* 1987), englische Fußballspielerin
 Heino Susi (1925–1987), estnischer Schriftsteller
 Timo Susi (* 1959), finnischer Eishockeyspieler

Susi ist der Spitzname von:
 Michael Zorc (* 1962), Sportdirektor von Borussia Dortmund

SUSI steht als Abkürzung für:
 Selbstorganisierte unabhängige Siedlungsinitiative, ein Wohnprojekt in Freiburg, siehe SUSI (Wohnprojekt)
 Sydney University Stellar Interferometer

 
Siehe auch:
 SOUSY
 Susy
 Suzie
 Suzy

Abkürzung